Il singolare  del Grand Prix Hassan II 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Pablo Andújar era il detentore del titolo, ma è stato battuto al primo turno dal connazionale Pablo Carreño.

Tommy Robredo ha sconfitto in finale Kevin Anderson per 7-66, 4-6, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Stanislas Wawrinka (semifinali)
  Kevin Anderson (finale)
  Martin Kližan (semifinali)
  Benoît Paire (quarti di finale) 

  Jürgen Melzer (primo turno)
  Daniel Gimeno-Traver (primo turno)
  Robin Haase (quarti di finale)
  Grega Žemlja (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Grand Prix Hassan II 2013
ATP World Tour 2013